Big City Blues steht für:

 Big City Blues (1932), US-amerikanische dramatische Komödie von Mervyn LeRoy von 1932 
 Big City Blues (Kurzfilm), amerikanisch-niederländischen Kurzfilm von Charles van der Linden von 1962
 Big City Blues, US-amerikanische Filmkomödie von 1999